Алфёровский сельсовет

Воронежская область 

 Алфёровский сельсовет Новохопёрского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)

Московская губерния / Центрально-Промышленная (Московская) область 

 Алфёровский сельсовет в составе
 Куплиямской волости Егорьевского уезда Московской губернии (1922—1929)
 Дмитровского (Коробовского) района Орехово-Зуевского округа Центрально-Промышленной (Московской) области (1929—1930)
 Егорьевского района Московской области (1933—1954)

Смоленская область 

 Алфёровский сельсовет Сафоновского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Тверская область 

 Алфёровский сельсовет Калязинского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)